A Nemzetközi Ifjúsági Kongresszus (más fordításokban: Eszperantó Ifjúsági Világkongresszus, Ifjúsági Eszperantó Világkongresszus, eszperantóul: Internacia Junulara Kongreso, röviden IJK) az Eszperantó Ifjúsági Világszövetség (TEJO) hivatalos éves kongresszusa, egyben az eszperantó világ legnagyobb ifjúsági találkozója.

Rendszerint egy hétig tart július–augusztusban, gyakran közvetlenül az Eszperantó Világkongresszus (UK) előtt vagy után. Eddig mintegy harminc országban rendezték meg, és átlagosan kb. háromszáz fiatal vesz rajta részt. Az első ilyen rendezvényre 1938-ban került sor a hollandiai Groet faluban (ekkor és a következő évben még Internacia Junulara Kunveno, Nemzetközi Ifjúsági Találkozó néven), az eddigi legnagyobb számú résztvevőt pedig az 1987-ben, az eszperantó nyelvtervezetének első kiadásának századik évfordulóján rendezett krakkói IJK vonzotta, ahol több mint ezer eszperantista gyűlt össze a világból. Az IJK szervezéséről a TEJO vezetősége dönt az országos szekciók vagy más eszperantó szervezetek részéről történő meghívások nyomán, és az eredményt mindig a megelőző év tavaszán hirdetik ki.

Magyarország eddig négy alkalommal volt házigazdája az eseménynek: 1966-ban Pécsett, 1983-ban Debrecenben, 1999-ben Veszprémben, 2008-ban pedig Szombathelyen.

IJK-k listája

Az alábbi táblázatban minden eddigi és elkövetkező IJK fel van tüntetve, valamint a helyszín, az ország és a résztvevők száma (a jövőbelieknél a jelentkezők száma).

Amint a táblázatból látható, az IJK-k területi eloszlása eléggé egyenlőtlen Európa javára: 2010-ig bezárólag 5-öt rendeztek Amerikában (7,5%), szintén 5-öt Ázsiában (7,5%) és 56-ot Európa területén (85%). Európán belül Hollandiában szerveztek találkozót a legtöbbször (9-szer), Németországban 6-szor, az Egyesült Királyság, Franciaország, Lengyelország, Magyarország és Svédország pedig 4-4 alkalommal adott otthont a rendezvénynek.

A 2012-es kongresszust Japánba, Tenribe tervezték, de ebben az országban végül nem tudták megrendezni, így a vietnámi Hanoi városára esett a választás, ahol ugyanebben az évben az eszperantó Világkongresszust is rendezték.

Jegyzetek

További információk 
IJK, a korábbi és a soron következő rendezvények honlapjával

Eszperantista rendezvények
Ifjúsági kulturális rendezvények
Kongresszusok